Беловодск:

 Беловодск — название села Шубарат, Иртышский район Павлодарской области Казахстана, до 14.04.1994.
 Беловодск  — посёлок городского типа, центр Беловодского района Луганской области, Украина.

См. также 
 Беловодский
 Беловодское
 Беловодье (значения)